Корнилій Переволока — український архітектор у Тобольську.

Топоніми

Переволока — село в Барановицькому районі Берестейської області.

Переволока — село в Бучацькому районі Тернопільської області.